Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS New Orleans:

 – incrociatore protetto della classe New Orleans, varato nel 1898 e radiato 1922
 – incrociatore pesante della classe New Orleans, varato nel 1934 e radiato nel 1947
 – nave d'assalto anfibio della classe Iwo Jima, varata nel 1968 e radiata nel 1997
 – Landing Platform Dock della classe San Antonio, varata nel 2004 e ancora in servizio attivo